Hosszúszőrű pireneusi juhászkutya
 Félhosszúszőrű pireneusi juhászkutya